

Скінень () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Сеучешть.
 Скінень () — село у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Мурджень.
 Скінень () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Саскут.

Скинень () — село у Сороцькому районі.